Арсицио има више значења:
 Брусино Арсицио
 Бусто Арсицио